Eigen steht für:

 Allod, Freies Eigen, ein Rechtsgut

Eigen heißen folgende geographische Objekte:

 Eigen (Bottrop), ein Stadtteil von Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Eigen (Much), ein Ortsteil der Gemeinde Much, Nordrhein-Westfalen
 Eigen (Hennef), ein früheres Kirchspiel in der heutigen Stadt Hennef (Sieg), Nordrhein-Westfalen
 Eigen (Rösrath), ein Ortsteil der Stadt Rösrath, Nordrhein-Westfalen
 Eigen (Gemeinde Schiedlberg), Ort bei Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Eigen (Solingen), Hofschaft in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Eigen (Wülfrath),  Hofschaft in Wülfrath, Nordrhein-Westfalen
 ein Weiler in der Gemeinde Bottenwil im Kanton Aargau, Schweiz
 ein Weiler in der Gemeinde Alpthal im Kanton Schwyz, Schweiz
— historisch:
 Eigen (Ebersburg), Wüstung auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Ebersburg, Hessen
 Beroun-Zdejcina, Ortschaft in Tschechien (NS-Zeit 1939–1945)
— sowie:
  Eigen (Oberlausitz), Gebiet in der südlichen Oberlausitz um die Stadt Bernstadt auf dem Eigen

Eigen ist der Familienname folgender Personen:

 Frauke Eigen (* 1969), deutsche Photographin und Künstlerin
 Karl Eigen (1927–2016), deutscher Politiker (CDU) 
 Manfred Eigen (1927–2019), deutscher Biophysiker und Nobelpreisträger
 

Siehe auch:

 Aigen